FAM222B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 562 амінокислот, а молекулярна маса — 59 652.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки